Baewci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Baewci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo